Alexander Barta (né le  à Berlin) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace.

Carrière joueur 
En 2001, il débute en DEL avec l'Eisbären Berlin. Il remporte le championnat 2005. En 2005, il intègre l'effectif des Hamburg Freezers.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe d'Allemagne de hockey sur glace.

Parenté dans le sport 
Son frère Björn Barta est également professionnel.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001|| Eisbären Berlin|| Oberliga|| 36|| 6|| 5|| 11|| 16|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Bad Nauheim EC|| 2.bundesliga || 10|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2001-2002|| Eisbären Berlin|| DEL|| 13|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2002-2003|| Eisbären Berlin|| DEL|| 43|| 3|| 7|| 10|| 6|| 9|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2003-2004|| Eisbären Berlin|| DEL|| 52|| 10|| 12|| 22|| 59|| 11|| 2|| 2|| 4|| 20
|-
| 2004-2005|| Eisbären Berlin|| DEL|| 52|| 9|| 7|| 16|| 36|| 11|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
| 2005-2006|| Hamburg Freezers || DEL|| 50|| 10|| 18|| 28|| 40|| 6|| 3|| 3|| 6|| 4
|-
| 2006-2007|| Hamburg Freezers|| DEL|| 52|| 17|| 28|| 45|| 44|| 7|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
| 2007-2008|| Hamburg Freezers|| DEL|| 55|| 18|| 21|| 39|| 24|| 7|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2008-2009|| Hamburg Freezers|| DEL|| 16|| 7|| 17|| 24|| 6|| 9|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2009-2010|| Hamburg Freezers|| DEL|| 43|| 9|| 22|| 31|| 36|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Hamburg Freezers|| DEL|| 43|| 8|| 16|| 24|| 24|| || || || || 
|-
| 2011-2012|| Malmö Redhawks
|| Allvenskan || 52|| 11|| 13|| 24|| 14|| || || || || 
|-
| 2012-2013|| Rögle BK
|| Elitserien || 55|| 11|| 17|| 28|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| EHC München || DEL || 51|| 18|| 31|| 49|| 12|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2014-2015 || EHC Munich || DEL || 52 || 13||16 || 29||22 ||4||0||0||0||2 
|-
| 2015-2016 || ERC Ingolstadt || DEL || 52 || 11 || 17 || 28 || 30 || 2 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2016-2017 || Düsseldorfer EG || DEL || 44 || 7 || 5 || 12 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Düsseldorfer EG || DEL || 52||25||15||40||22||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Düsseldorfer EG || DEL || 49 || 15 || 31 || 46 || 26 || 7 || 3 || 7 || 10 || 6 	
|-
| 2019-2020 || Düsseldorfer EG || DEL || 51||9 ||25 || 34 ||20 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Düsseldorfer EG || DEL || 38 || 12 || 17 || 29 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Düsseldorfer EG || DEL ||  ||

Au niveau international 

| 2003 || align="left"| Championnat du monde junior|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4|| -3|| align="left"|
|-
| 2005 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 1|| 2|| 2|| 0|| align="left"|
|-
| 2006|| align="left"| Jeux Olympiques || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|
|-
| 2006 || align="left"| Championnat du monde D1|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| +4|| align="left"|Remporte la D1 groupe A
|-
| 2007 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 2|| 0|| 2|| 4|| -3|| align="left"|
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -2|| align="left"|
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 3|| 1|| 4|| 0|| +3|| align="left"| de l'élite
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 2|| 1|| 3|| 0|| +2|| align="left"| Septième place
|-
| 2012 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| -3||align="left"| Douzième place
|-
| 2013 || Qualifications olympiques || 3 || 2 || 4 || 6 || 0 || +2||align="left"| Non qualifié
|-
| 2014 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 1 || 0 || 1 || 2 || -5||align="left"| Quatorzième place

Notes et références 

Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du Rögle BK
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur du EHC Munich
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EC Bad Nauheim
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur du Düsseldorfer EG
Naissance en février 1983
Naissance à Berlin